Гонка по очкам Чемпионата Франции по трековому велоспорту — одно из мероприятий в программе чемпионата Франции по трековому велоспорту.

В соревнованиях участвуют как мужчины, так и женщины. Гонка по очкам включена в программу чемпионата с 1981 года для мужчин и с 1986 года для женщин. Во всех категориях, вместе взятых, Жанни Лонго-Сипрелли удерживает рекорд по количеству побед в этом соревновании — 8.

Призёры

Мужчины

Элита

Спортсмены до 23 лет

Юниоры

Женщины

Элита

Юниоры

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 
 

Велогонки во Франции